Носовський Анатолій Володимирович (* 1954) — академік НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук.
 Носовський Гліб Володимирович (* 1958) — радянський і російський математик.
 Носовський Іван Іванович (1914—1976) — колгоспник, Герой Соціалістичної Праці.
 Носовський Ігор Георгійович (1920—2015) — доктор технічних наук, професор.
 Носовський Наум Еммануїлович (1905—1978) — начальник Головного артилерійського управління Наркомату озброєнь СРСР, генерал-майор інженерно-артилерійської служби.
 Яїр Носовський (* 1937) — ізраїльський футболіст, що грав на позиції воротаря, у тому числі за національну збірну Ізраїлю.